Истерия: — многозначный термин.

 Истерия — устаревший медицинский диагноз.
 «Истерия» —  фильм ужасов режиссёра Дэнниса Илиадиса.

См. также 
 Hysteria
 Без истерики!
 Истерическая слепота